

Persone 
Andreas Billi (1990) – tuffatore italiano
Marianna Giarrè Billi (1835-1906) – poetessa italiana
Mimo Billi, nome d'arte di Giacomo Gilli (1915-1974) – attore italiano
Riccardo Billi (1906-1982) – attore italiano
Simone Billi (1976) è un politico italiano

Altro 
Billi e Riva – duo comico formato da Riccardo Billi e Mario Riva
Casa Billi – storico edificio di Massa Marittima
Libro di Antonio Billi – manoscritto conservato alla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze
Sir Billi – film d'animazione scozzese del 2012